Trattato di Firenze (1801) – trattato che mise pace fra la Francia e il Regno delle Due Sicilie sopprimendo lo Stato dei Presidi
 Trattato di Firenze (1844) – trattato sulle sistemazioni in Lunigiana ed Emilia fra Toscana, Parma e Modena